Lil Peep — американский рэпер. Известно, что до своей смерти он записывал материал, который не был ещё официально опубликован. Его первый посмертный альбом Come Over When You’re Sober, Pt. 2 является вторым и последним студийным альбомом из неизданного материала покойного музыканта. Его музыкальное наследство принадлежит Columbia Records, а также маме Lil Peep Лизе Уомак и его брату Оскару.

Обозначения

Песни

Примечания 

Неизданные
Lil Peep